Рали „Стари столици“ е автомобилно състезание, провеждано в Шумен, България, кръг от Националния рали шампионат.

Организатори 
Състезанието се организира ежегодно от Съюза на българските автомобилисти, клон Шумен и АСК „Стари столици“, Шумен.

История 
Рали „Стари столици“ е първото българско рали, което се провежда от 1970 година до днес.

През 1976 година стартират 109 екипажа и завършват 68 от тях, а ралито се състои от 6 специални етапа. През 1988 година стартират 68 екипажа и завършват 52 от тях, а ралито се състои от 9 специални етапа.

2009 
На 13 – 14 юни 2009 се провежда 40-ото издание на ралито. То е с дължина от 100,75 км, разпределено в 11 специални етапа. Ралито се провежда събота и неделя, като събота се кара само етапа „Детелина“, а неделя етапите „Ардашес“, „Новосел“, „Велики Преслав“, „Върбица“, „Котата“, „Язовир Тича“, „Пивовара“ – два пъти и „Лозево“ – два пъти. В надпреварата стартират 42 екипажа и завършват 27.

За активен принос към автомобилния спорт награда получава Савко Панайотов, дългогодишен директор на ралито. Специална купа получава Стоян Колев (4 победи), участвал в първото рали през 1970 г. и участвал през 2009 година. Също така специални купи получават Георги Петров (6 победи); Димитър Илиев (3 победи); Пламен Стайков, Венцислав Орманов, Валентина Чакърова, Иван Радев, Иван Йонков, Димитър Георгиев, Жеко Жеков, Живко Живков, Иван Маринов и Дочо Кръстев. Отличен е и екипът на вестник „Шуменска заря“ за активен принос към автомобилния спорт, наградени от управителя на БФАС Георги Янакиев.

2010 
Димитър Илиев с навигатор Янаки Янакиев от отбора на Виваком спечели 41-вото издание на рали „Стари столици“. То се провежда на 24 – 25 септември 2010. Дължината е 90,70 км, с 10 специални етапа. Ралито се провежда в петък и събота, като в петък се кара само етапа „Детелина“, а в събота етапите „Валери Великов“, „Велики Преслав“, „Върбица“, „Котата“, „Язовир Тича“, „Пивовара“ – два пъти и „Лозево“ – два пъти. В надпреварата стартират 29 екипажа и завършват 21. Победителят Димитър Илиев успява да финишира първи в общо 8 етапа. Това е четвърта победа в кариерата му в Шумен. Той е първи и в клас N/4. Първи в N/3 става Емил Денев, в N/2 – Станимир Стоянов, в А/6 – Иван Ганчев и в група Х – Ивайло Петков.

Победители

Статистика

Най-много победи 
 Георги Петров – 6 (1981, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996)
 Стоян Колев – 4 (1971, 1976, 1990, 1993)
 Димитър Илиев – 4 (2000, 2006, 2007, 2010)
 Валери Великов – 3 (1982, 1984, 1985)
 Радослав Петков – 3 (1977, 1978, 1979)
 Крум Дончев – 3 (2004, 2008, 2009)

Шуменско представяне 
Шуменци, печелили рали „Стари Столици“ са:
 Валери Великов – 3 (1982, 1984, 1985)
 Илия Бонев – 2 (1974, 1980)
 Данчо Данчев – 1 (2005)

Най-много подиуми 
 Стоян Колев	- 12 (4 победи, 7 втори места, 1 трето място)
 Тихомир Златков – 12 (7 втори места, 5 трети места)
 Георги Петров	- 11 (6 победи, 2 втори места, 3 трети места)
 Димитър Илиев – 6 (4 победи, 2 втори места)
 Ясен Попов – 6 (1 победа, 3 втори места, 2 трети места)

Най-много победи при автомобилите 
 Лада – 12
 Форд – 10
 Пежо – 5
 Рено – 4
 Фолксваген – 3
 Мицубиши – 3

Вижте също 
 Рали България

Външни препратки 
 Официален сайт

Автомобилни състезания в България
Спорт в Шумен
Велики Преслав
Плиска
Основани в България през 1970 година